Шпански језик
 Шпанци
 Шпанија